Атамановский — посёлок в Похвистневском районе Самарской области в составе сельского поселения Кротково.

География 
Находится на расстоянии примерно 23 километров по прямой на север от районного центра города Похвистнево.

Население 
Постоянное население составляло 21 человек (русские 57%) в 2002 году, 16 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Похвистневского района